La notion économique de bien public, service ou ressource dont tous bénéficient (différent de service public).
 Le Bien public, journal d'opposition régional dans la Saône-et-Loire et l'Ain, fondé en 1843 par Lamartine ;
 Le Bien public, journal quotidien régional français diffusé en Côte-d'Or ;
 Le Bien public, quotidien français (1871-1878) ;
 Le Bien public, journal belge francophone publié à Gand de 1853 à 1940 ;
 la Ligue du Bien public ou la guerre du même nom, conflit opposant le roi de France Louis XI à plusieurs grands seigneurs, dont le comte de charrolois (futur Charles le Téméraire) appelée le Bien Public, pource qu'elle s'entreprenoit soubs couleur de dire que c'estoit pour le bien public du royaume.

Notes et références

Voir aussi 
 Bien commun, notion philosophique.